Ронан (Rónán) — личное имя, популярное в Ирландии с раннего Средневековья. Является уменьшительной формой от древнеирландского rón — «тюлень». Существовал также женский вариант — Роннат (Rónnat) — «маленькая тюлениха» (так звали мать святого Адомнана).

Король 
 Ронан мак Колмайн, король Лейнстера (ум. 624), персонаж саги «Убийство Ронаном родича».

Святые 
В  (Martyrology of Donegal) упоминается по меньшей мере двенадцать святых по имени Ронан:
 Св. Ронан Финн (Ronan Finn), брат св. Кайрнеха (Cairnech), сын короля Дал Арайде Сарана (+ 11 января 535 г.). Почитается как покровитель Лан Ронана (Lan Ronan), иначе Келминиог (Kelminiog) в Ивеахе (Iveagh), и поминается 22 мая в Ирландии и Шотландии.
 Св. Ронан из Драмшалона, сын Бераха (Berach), ученик св. Фейхина из Фора (Saint Feichin of Fore). Стал настоятелем монастыря Драмшалон (Drumshallon) (+18 ноября 665 г.).
 Св. Ронан Айонский (Ronan of Iona) упоминается св. Бедой (Bede) в связи со спором со своим земляком св. Финаном (St. Finan), епископом Линдисфарнским (Lindisfarne), в 660 г. Этот спор о Пасхалии (вычислении даты Пасхи) был окончен во время  (Synod of Whitby), в 664 г., где точка зрения св. Ронана была поддержана. Этот святой упоминается сэром Вальтером Скоттом в романе «Сент-Ронанские воды» (St. Ronan’s Well).
 Шотландский св. Ронан был кельтским монахом, епископом в Килмаронен (Kilmaronen), который предпочитал использовать Римскую Пасхалию, а не Кельтскую. Этот Ронан — также покровитель шотландского города  (Innerleithen).
 Св. Ронан Лисморский (St. Ronan of Lismore) был преемником св.  (St. Carthage), несколько храмов в Манстере (Munster) построены в его честь (+ 9 февраля 763 г.).
 Другой святой с этим именем известен по разрушенной церкви в Килронане (Kilronan), графство Роскоммон (Roscommon), где похоронены  (Turlogh O’Carolan) и епископ О'Рурке (O’Rourke).
 Кельтского святого ирландского происхождения св.  (Rónán the Silent), Эйре (Éire) иногда путают со св. Румоном (St. Rumon) VI века, британцем, о котором сообщается, что у него жил прирученный волк. Он молился о кельтах-христианах всех краёв — Девона и Корнуолла, а также Бретани. Его почитают, в частности, в селе Локронан (Locronan) в Бретани, названном в его честь. Там пребывают его мощи. В некоторых календарях его поминают 1 июня.

Другие известные носители 
 Ронан Китинг
 Ронан Хардиман

См. также 
 Ронан Обвинитель

Ссылки 
 St. Ronan
 The Oxford Dictionary of Saints D. H. Farmer 1978 Oxford University Press
 Oxford Dictionary of Celtic Mythology J.Mac Killop 1998, 2004 Oxford University Press

Мужские имена